Jorge Martins (engenheiro) - professor da Universidade do Minho
 Jorge Martins (futebolista) - ex-futebolista português
 Jorge Martins (pintor) - artista plástico e pintor português

Desambiguações de antropônimos